Международный теннисный турнир в Хобарте 2008 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2008 является 15-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 4-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Хобарте с 6 по 11 января 2008 года. Турнир являлся одним из заключительных соревнований WTA в Океании, подготовительных к Australian Open.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Алёна Бондаренко (№ 21 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Элени Данилиду завоёвывает свой 1й в году и 5й за карьеру одиночный титул на соревнованиях ассоциации.
 Вера Звонарёва уступает свой 6й финал на одиночных соревнованиях ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Анабель Медина Гарригес выигрывает свой 1-й парный титул на соревнованиях ассоциации в году и 9й за карьеру.
 Вирхиния Руано Паскуаль выигрывает свой 1-й парный титул на соревнованиях ассоциации в году и 39й за карьеру.

См. также 
 Международный теннисный турнир в Хобарте

 WTA Тур 2008

 Серия турниров 4-й категории WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Австралия
Теннис
Январь 2008 года
2008